Monolith, album de Kansas, 1979 ;
, série de bande dessinée américaine publiée entre 2004 et 2005 ;
Monolith, album de Death Cube K, 2007.

voir aussi